El término urumi puede designar:

 Urumi (película) a una película de la India de 2011; 
 Urumi (arma) arma de acero larga de la India; o
 URUMI o URuMi acrónimo de la Unión de Rugby de Misiones.